Segelbach ist ein geographischer Name:

Ort:
 Segelbach (Wolpertswende), Weiler der Gemeinde Wolpertswende im Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg

Gewässer:
 Segelbach (Gerabronner Bach), linker Zufluss des Gerabronner Bachs bei Gerabronn, Gemeinde Bühlerzell, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Segelbach (Sägenbach), rechter Zufluss des Sägenbachs (zum Hänner-Wuhr) bei Oberhof, Gemeinde Murg, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Segelbach, Mittellaufname des Seitenbachs, rechter Zufluss der Aich in Waldenbuch, Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg
 Segelbach (Ziegenbach), linker Zufluss des Ziegenbachs (über dessen Nebenlauf Hüttenwerkskanal zum Kocher) bei Bronnen, Gemeinde Neuler, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Segelbach (Zusam), linker Zufluss der Zusam bei Immelstetten, Markt Wald, Landkreis Unterallgäu, Bayern

Segelbach ist ein Familienname:
 Christian Friedrich Segelbach (1763–1842), deutscher Philosoph, Theologe und Naturforscher